Тана может означать:

Фамилия 
 Тана, Элиджа (род. 1975) — замбийский футболист, защитник.

Имя 
 Френч, Тана (род. 1973) — ирландская писательница.

Топоним 
 Тана — озеро в Эфиопии.
 Тана (приток Сарса) — река в Пермском крае России.
 Тана — река в Кении.
 Тана — река на Кубе.
 Тана — река в Чили.
 Тана — река в Грузии.
 Тана — древний город в устье Дона.
 Тана (также Танаэльв, Тенойоки) — река в Норвегии и Финляндии.
 Тана — коммуна в Норвегии (фюльке Финнмарк).
 Тана — одно из бывших названий столицы Мадагаскара.

Другое 
 Тана — письменность, используемая для мальдивского языка.
 Тана — блок Юникода, включающий символы письменности тана.
 Тана («телёнок») — карачаево-балкарское мужское имя.
 Тана — казахский род.
 Тана — фильм албанского режиссёра Кристача Дамо.

См. также 
 Тан
 Танна